Куп Мађарске у фудбалу () је после лигашког такмичења друго по реду такмичење у Мађарској. Победник овог такмичења аутоматски иде у Куп УЕФА или у њена предтакмичења. Куп је основан 1909. године од стране Фудбалског савеза Мађарске (-{Magyar Labdarúgó Szövetség}-), осам година после оснивања савеза првог лигашког такмичења и такмичарски је покренут 1910. године. Најуспешнији тим овог такмичења је ФК Ференцварош са 24 титуле. 

Поред професионалних тимова право учешћа имају и сви пријављени аматерски клубови који се већ такмиче у некој од мађарских лига. Они се квалификују преко ликалних такмичења.

Историјат имена 

(1909–1951) Мађарски куп − Magyar kupa 
(1951–1990) Куп Мађарске Народне Републике − Magyar Népköztársaság-kupa 
(1990–1996) Мађарски куп −  Magyar kupa 
(1996–1999) Мађарски куп Самсунг −  Samsung-magyarkupa 
(1999–2000) Куп Мађарске Арани Асок −  Arany Ászok-magyarkupa 
(2000–2001) Куп Арањи Асок − Arany Ászok-kupa 
(2001–2020) Мађарски куп − Magyar Kupa 
(2020–) МОЛ Куп Мађарске − MOL Magyar Kupa

Финала 
<TR Style=Background:#DEDEDE;Font-Weight:Bold><TD Colspan=2>Година<TD>Победник<TD>Финалиста<TD>Резултат<TD>Гледалаца<TD><TR>
<TR><TD>2021/22.<TD><TD>ФК Ференцварош<TD>ФК Пакш<TD>3 : 0<TD>38.979<TD><TR>
<TR><TD>2020/21.<TD><TD>ФК Ујпешт<TD>ФК МОЛ Фехервар<TD>1 : 0<TD>4.500<TD><TR>
<TR><TD>2019/20.<TD><TD>ФК Хонвед<TD>ФК Мезекевешд СЕ<TD>2 : 1<TD>10.000<TD><TR>
<TR><TD>2018/19.<TD><TD>ФК МОЛ Види<TD>ФК Хонвед<TD>2 : 1<TD>12.777<TD><TR>
<TR><TD>2017/18.<TD><TD>ФК Ујпешт<TD>ФК Пушкаш aкадемија<TD>2 : 2 пр. / Пен: 5 : 4 <TD>11.270<TD><TR>
<ТR><TD>2016/17.<TD><TD>ФК Ференцварош<TD>ФК Вашаш<TD>1 : 1 пр. / Пен: 5 : 4<TD>19.000<TD>
<TR><TD>2015/16.<TD><TD>ФК Ференцварош<TD>ФК Ујпешт<TD>1 : 0<TD>19.000<TD>
<TR><TD>2014/15.<TD><TD>ФК Ференцварош<TD>ФК Видеотон<TD>4 : 0<TD>15.000<TD>
<TR BGColor=EEEEEE><TD>2013/14.<TD><TD>ФК Ујпешт<TD>ФК Диошђер ВТК<TD>1 : 1 пр. / Пен: 4 : 3<TD>22.000<TD>
<TR><TD>2012/13.<TD><TD>ФК Дебрецин<TD>ФК Ђер<TD>2 : 1<TD>5.000<TD>
<TR BGColor=EEEEEE><TD>2011/12.<TD><TD>ФК Дебрецин<TD>МТК<TD>3 : 3 пр. / Пен: 8 : 7<TD>4.000<TD>
<TR><TD>2010/11.<TD><TD>ФК Кечкемет<TD>ФК Видеотон<TD>3 : 2<TD>5.000<TD>
<TR BGColor=EEEEEE><TD>2009/10.<TD><TD>ФК Дебрецин<TD>ФК Залаегерсег<TD>3 : 2<TD>5.000 <TD>
<TR><TD>2008/09.<TD><TD>ФК Хонвед<TD>ФК Ђер<TD>1 : 0 0 : 0<TD>14.000; 8.000
<TR BGColor=EEEEEE><TD>2007/08.<TD><TD>ФК Дебрецин<TD>ФК Хонвед<TD>7 : 0; 2 : 1<TD>7.500;2.000
<TR><TD>2006/07.<TD Rowspan=80 Style="Background:#FFF;Width:1px !important"><TD>ФК Хонвед<TD>ФК Дебрецин<TD>2 : 2 пр. / Пен - 1 : 3<TD>6.800 
<TR BGColor=EEEEEE><TD>2005/06.<TD>ФК Фехервар<TD>ФК Вашаш<TD>2 : 2 2 : 2 пр. / Пен: 6 : 5<TD>
<TR><TD>2004/05.<TD>ФК Шопрон<TD> ФК Ференцварош<TD>5 : 1<TD>
<TR BGColor=EEEEEE><TD>2003/04.<TD>ФК Ференцварош<TD>ФК Хонвед<TD>3 : 1<TD>
<TR><TD>2002/03.<TD>ФК Ференцварош<TD>ФК Дебрецин<TD>2 : 1<TD>
<TR BGColor=EEEEEE><TD>2001/02.<TD>ФК Ујпешт<TD>ФК Сомбатхељ<TD>2 : 1 пр.<TD>
<TR><TD>2000/01.<TD>ФК Дебрецин<TD>ФК Видеотон<TD>5 : 2<TD>
<TR BGColor=EEEEEE><TD>1999/00.<TD>МТК<TD>ФК Вашаш<TD>3 : 1<TD>
<TR><TD>1998/99.<TD>ФК Дебрецин<TD>ФК Татабања<TD>2 : 0<TD>
<TR BGColor=EEEEEE><TD>1997/98.<TD>МТК<TD>ФК Ујпешт<TD>1 : 0<TD>
<TR><TD>1996/97.<TD>МТК<TD>Будимпешта ВСК<TD>6 : 0, 2 : 0<TD>
<TR BGColor=EEEEEE><TD>1995/96.<TD>ФК Хонвед<TD>Будимпешта ВСК Дрехер<TD>0 : 1, 2 : 0<TD>
<TR><TD>1994/95.<TD>ФК Ференцварош<TD>ФК Вац<TD>2 : 0, 3 : 4<TD>
<TR BGColor=EEEEEE><TD>1993/94.<TD>ФК Ференцварош<TD>ФК Хонвед<TD>3 : 0, 2 : 1<TD>
<TR><TD>1992/93.<TD>ФК Ференцварош<TD>ФК Сомбатхељ<TD>1 : 1, 1 : 1 пр. / Пен: 5 : 3<TD>
<TR BGColor=EEEEEE><TD>1991/92.<TD>ФК Ујпешт<TD>ФК Вац<TD>1 : 0 пр.<TD>
<TR><TD>1990/91.<TD>ФК Ференцварош<TD>ФК Вац<TD>1 : 0<TD>
<TR BGColor=EEEEEE><TD>1989/90.<TD>ФК Печуј<TD>ФК Хонвед<TD>2 : 0<TD>
<TR><TD>1988/89.<TD>ФК Хонвед<TD>ФК Ференцварош<TD>1 : 0<TD>
<TR BGColor=EEEEEE><TD>1987/88.<TD>ФК Бекешчаба<TD>ФК Хонвед<TD>3 : 2<TD>
<TR><TD>1986/87.<TD>ФК Ујпешт<TD>ФК Печуј<TD>3 : 2<TD>
<TR BGColor=EEEEEE><TD>1985/86.<TD>ФК Вашаш<TD>ФК Ференцварош<TD>0 : 0 пр. / Пен: 5 : 4<TD>
<TR><TD>1984/85.<TD>ФК Хонвед<TD>ФК Татабања<TD>5 : 0<TD>
<TR BGColor=EEEEEE><TD>1983/84.<TD>ФК Шиофок<TD>ФК Ђер<TD>2 : 1<TD>
<TR><TD>1982/83.<TD>ФК Ујпешт<TD>ФК Хонвед<TD>3 : 2<TD>
<TR BGColor=EEEEEE><TD>1981/82.<TD>ФК Ујпешт<TD>ФК Видеотон<TD>2 : 0<TD>
<TR><TD>1980/81.<TD>ФК Вашаш<TD>ФК Диошђер<TD>1 : 0<TD>
<TR BGColor=EEEEEE><TD>1979/80.<TD>ФК Диошђер<TD>ФК Вашаш<TD>3 : 1<TD>
<TR><TD>1978/79.<TD>ФК Ђер<TD>ФК Ференцварош<TD>1 : 0<TD>
<TR BGColor=EEEEEE><TD>1977/78.<TD>ФК Ференцварош<TD>ФК Печуј<TD>4 : 2 пр.<TD>
<TR><TD>1976/77.<TD>ФК Диошђер<TD>ФК Ференцварош<TD><TD>Финале у 4 тимском формату
<TR BGColor=EEEEEE><TD>1975/76.<TD>ФК Ференцварош<TD>МТК<TD>1 : 0<TD>
<TR><TD>1974/75..<TD>ФК Ујпешт<TD>ФК Сомбатхељ<TD>3 : 2<TD>
<TR BGColor=EEEEEE><TD>1973/74.<TD>ФК Ференцварош<TD>Комло<TD>3 : 1<TD>
<TR><TD>1972/73.<TD>ФК Вашаш<TD>ФК Хонвед<TD>4 : 3 пр.<TD>
<TR BGColor=EEEEEE><TD>1971/72.<TD>ФК Ференцварош<TD>ФК Татабања<TD>2 : 1<TD>
<TR><TD>1970.<TD>ФК Ујпешт<TD>ФК Комло<TD>3 : 2<TD>
<TR BGColor=EEEEEE><TD>1969.<TD>ФК Ујпешт<TD>ФК Хонвед<TD>3 : 1<TD>
<TR><TD>1968.<TD>МТК<TD>ФК Хонвед<TD>2 : 1<TD>
<TR BGColor=EEEEEE><TD>1967<TD>ФК Ђер<TD>ФК Шалготарјан<TD>1 : 0<TD>
<TR><TD>1966.<TD>ФК Ђер<TD>ФК Ференцварош<TD>1 : 1, 3 : 2<TD>
<TR BGColor=EEEEEE><TD>1965..<TD>ФК Ђер<TD>ФК Диошђер<TD> 4 : 0<TD>
<TR><TD>1964.<TD>ФК Хонвед<TD>ФК Ђер<TD>1 : 0<TD>10.000<TD>
<TR BGColor=EEEEEE><TD>1958-63.<TD Colspan=4><I>Није се одржало
<TR><TD>1955/58.<TD>ФК Ференцварош<TD>ФК Шалготарјан<TD>2 : 1<TD>1956 финале се одржало 1958.
<TR BGColor=EEEEEE><TD>1954/55.<TD>ФК Вашаш<TD>ФК Хонвед<TD>3 : 2<TD>40.000<TD>
<TR><TD>1953/54.<TD Colspan=4><I>Није се одржало
<TR BGColor=EEEEEE><TD>1952/53.<TD Colspan=4><I>Прекинуто
<TR><TD>1951/52.<TD>МТК<TD>ФК Дорог<TD>3 : 2<TD>
<TR BGColor=EEEEEE><TD>1944-51.<TD Colspan=4><I>Није се одржало
<TR><TD>1943/44.<TD>ФК Ференцварош<TD>ФК Коложвар<TD>2 : 2, 3 : 1<TD>
<TR BGColor=EEEEEE><TD>1942/43.<TD>ФК Ференцварош<TD>ФК Шалготарјан<TD>3 : 0<TD>
<TR><TD>1941/42.<TD>ФК Ференцварош<TD>ФК Диошђер<TD>6 : 2<TD>
<TR BGColor=EEEEEE><TD>1940/41.<TD>ФК Солнок<TD>ФК Шалготарјан<TD>3 : 0<TD>
<TR><TD>1935/40.<TD Colspan=4><I>Није се одржало<TD>
<TR BGColor=EEEEEE><TD>1934/35.<TD>ФК Ференцварош<TD>МТК<TD>2 : 1<TD>
<TR><TD>1933/34.<TD>ФК Шорокшар<TD>ФК БКВ Елере -{Sz.KRT}-<TD>2 : 2, 1 : 1, 2 : 0<TD>
<TR BGColor=EEEEEE><TD>1932/33.<TD>ФК Ференцварош<TD>ФК Ујпешт<TD>11 : 1<TD>
<TR><TD>1931/32.<TD>МТК<TD>ФК Ференцварош<TD>1 : 1, 4 : 3<TD>
<TR BGColor=EEEEEE><TD>1930/31.<TD>ФК Трећи округ ТВЕ<TD>ФК Ференцварош<TD>4 : 1<TD>
<TR><TD>1929/30.<TD>ФК Бочкаји<TD>ФК Сегедин АК<TD>5 : 1<TD>
<TR BGColor=EEEEEE><TD>1928/29.<TD Colspan=4><I>Није се одржало<TD>
<TR><TD>1927/28.<TD>ФК Ференцварош<TD>ФК Атила Мишколц<TD>5 : 1<TD>
<TR BGColor=EEEEEE><TD>1926/27.<TD>ФК Ференцварош<TD>ФК Ујпешт<TD>3 : 0<TD>
<TR><TD>1925/26.<TD>ФК Кишпешт<TD>БЕАК<TD>1 : 1, 3 : 2 пр.<TD>
<TR BGColor=EEEEEE><TD>1924/25.<TD>МТК<TD>ФК Ујпешт<TD>4 : 0<TD>
<TR><TD>1923/24.<TD Colspan=4><I>Није се одржало<TD>
<TR BGColor=EEEEEE><TD>1922/23.<TD>МТК<TD>ФК Ујпешт<TD>4 : 1<TD>
<TR><TD>1921/22.<TD>ФК Ференцварош<TD>ФК Ујпешт<TD>2 : 2, 1 : 0<TD>
<TR BGColor=EEEEEE><TD>1914-21.<TD Colspan=4><I>Није се одржало<TD>
<TR><TD>1913/14.<TD>МТК<TD>ФК МАК<TD> 4 : 0<TD>8.000
<TR BGColor=EEEEEE><TD> 1912/13.<TD>ФК Ференцварош<TD>ФК Будимпешта АК<TD> 2 : 1<TD>6.000
<TR><TD>1911/12.<TD>МТК<TD>ФК Ференцварош<TD>---<TD>Ференцварош није играо
<TR BGColor=EEEEEE><TD>1910/11.<TD>МТК<TD>ФК МАК<TD>1 : 0<TD>15.000
<TR><TD>1909/10.<TD>МТК<TD>ФК Будапешт<TD>1 : 1, 3 : 1<TD>5.000, 5.000
Извор Статистика финала

Табела по клубовима 

Белешке:
Белешка 4: Укључује Ференцварош ФК
Белешка  5: Укључује МТК, МТК-ВМ, Хунгариа и Башћа.
Белешка  6: Укључује Ујпешт Дожа и ТЕ Ујпешт
Белешка  7: Укључује АК Кишпешт и Кишпешт-Хонвед
Белешка  8: Укључује Вашаш ЕТО Ђер и Раба Вашаш ЕТО Ђер
Белешка  9: Укључује Вашаш ШК, Вашаш Будимпешта ШК
Белешка  10: Укључује Диошђер МАФАГ ШК 
Белешка  11: Укључује ФК Фехервар и ФК Видеотон.
Белешка  12: Укључује Печуј МФК
Белешка  13: Укључује Солнок МАВ ШЕ

Стадиони 

На листи испод су укључени сви стадиони, укључујући и стадионе из финала са 2 или 3 утакмице.

Референце

Спољашње везе 
 Фудбалски форум мађарске (енглески)

Куп Мађарске у фудбалу
М